Ким Вроэ Кнудсен (, род. , Копенгаген, Дания) — датский гребец-байдарочник, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2008, участник Игр 2012 года.

На Церемонии открытия летних Олимпийских игр 2012 был знаменосцем команды Дании.

Карьера 
На Олимпийских играх в 2008 году он выступил в соревнованиях среди мужчин на 1000 метров на байдарке-двойке, где вместе с Рене Поульсеном завоевали серебряную медаль.

На Олимпийских играх в Лондоне он выступил в двух соревнованиях среди мужчин на 1000 метров на байдарке-двойке и байдарке-четверке. Ни в первом, ни во втором видах спортсмен не смог завоевать медалей.

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте летних Олимпийских игр 2012 года 

Гребцы на байдарках и каноэ Дании
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2008 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2012 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2012 года